Флигер (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Флигер, Симон де (1601—1653) — нидерландский художник.
 Флигер, Янина (род. 1982) — немецкая актриса.